Dorne ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad von Dorne (1625–1691), Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Lucien-Marie Dorne (1914–2006), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Ordensgründer

Dorne bezeichnet:
 Dorne (Fluss), einen Fluss im Département Ardèche
 Dorne (Lübecker Kaufmannsfamilie)

Siehe auch:
 Dorn
 Doorne